Тальское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Талая.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 400 человек, в том числе 208 мужчин и 192 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Талая
 Благодатское
 Георгиевка

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области